Прудница — гидроним:
 Прудница — река в Витебской области Белоруссии, приток Свины;
 Прудница — река в Смоленской области России, приток Уссохи;
 Прудница — ручей в Вологодской области России, приток Юга.